Apurímac (rivier), een rivier in Peru
 Apurímac (regio), een regio van Peru